Bafanji peut désigner :
 le bafanji, une langue bantoïde des Grassfields 
 Bafanji, un village de l'arrondissement de Balikumbat au Cameroun